Hegebach ist der Name mehrerer Gewässer

 Hegebach (Lungwitzbach), auch Ölsnitzbach, linker Zufluss zum Lungwitzbach in Sachsen
 Hegebach (Mülsenbach), rechter Zufluss zum Mülsenbach in Sachsen
 Hájený potok (Hegebach), rechter Zufluss zur Smědá, Tschechien
 Hujwa (Hegebach), rechter Zufluss zum Teteriw, Ukraine

Siehe auch:
 Hegbach
 Hegelbach
 Heggraben